Компания ISS A/S была основана в Копенгагене, Дания в 1901 году, занимается комплексной эксплуатацией и содержанием зданий, офисов, предприятий — Integrated Facility Services.

Годовой доход группы компаний ISS A/S в 2011-м году составил 78 миллиардов датских крон (около $13 миллиардов).
В этой транснациональной Группе компаний, имеющей подразделения более чем в 50 странах Европы, Азии, Северной и Латинской Америк, государствах тихоокеанского бассейна заняты свыше 530 000 работников. Они обслуживают как частный, так и государственный сектор. Более половины которых трудятся в развивающихся странах.

История 
 1901 — В столице Дании Копенгаген основана небольшая охранная фирма «Ночные дозорные Копенгагена — Фредериксберг», в которой служили 40 сотрудников.
 1934 — Фирма начала заниматься уборкой помещений и прилегающих к зданиям территорий. Для этого создали независимую дочернюю Датскую компанию для уборки.
 1946 — ISS впервые вышла на международный рынок после основания дочерней фирмы в Швеции.
 1968 — Компания взяла новое название ISS.
 1975 — Доход группы ISS превысил 1 миллиард датских крон ($ 165 млн.)
 1977 — Акции ISS стали котироваться на копенгагенской фондовой бирже.
 1989 — Общее количество служащих Группы компаний достигло 100 000.
 1997 — Запуск стратегии «Прицел на 2002». План был ориентирован на пакетное многоцелевое обслуживание конкретного клиента.
 1999 — ISS приобрела фирму Abilis, второго по величине в Европе поставщика услуг профессиональной уборки и специализированных сервисов. Стоимость сделки 3.6 миллиарда датских крон, самое крупное приобретение Группы на тот момент. В Abilis работало 50 000 сотрудников и годовой доход составлял 5.2 миллиарда датских крон на 1998 г. Общее число штата Группы достигло 200 000.
 2000 — Начало реализации нового пятилетнего плана «Создавать-2005», цель которого подписание многофункциональных договоров по комплексному обслуживанию недвижимости, учреждений, промышленных и общественных объектов.
 2003 — Впервые подписан генеральный пан-европейский контракт на обслуживание предприятий одного концерна в нескольких странах.
 2004 — Компания ISS вышла на российский рынок путём покупки компании «Сканклин», специализировавшейся на оказании услуг по профессиональной уборке с 1997 года.
 2005 — Запущена очередная программа для нового этапа трансформации ISS в интегрированную корпорацию для совершенствования сервиса. Инвестиционные фонды EQT Partners и Goldman Sachs Capital Partners приобрели Группу ISS и она исключена из официального списка фондовой биржи Копенгагена. Общее количество сотрудников Группы достигло 300 тыс.
 2006 — Выручка Группы достигла 50 миллиардов датских крон. ISS сделал второе крупнейшее приобретение в истории компании, выкупив 51 % акций Tempo Services Ltd. в Австралии.
 2007. Доход Группы перешагнул за 60 миллиардов датских крон. ISS вышла на рынок США путём приобретения Sanitors Inc. Общее количество сотрудников в Группе достигло 400 000.
 2008. Введен стратегический план «Путём ISS» («ISS Way»), который построен на четырёх стратегических направлениях: ориентированность на клиента, более эффективное управления персоналом, стратегии IFS и мульти-локальный подход, то есть приспособление своих сервисов к местной специфике каждой страны и региона .
 2010. Доход концерна ISS превысил отметку 70 миллиардов датских крон. Общее количество работающих в концерне достигло полмиллиона.
 2011. Британская охранная компания G4S сообщила о намерении приобрести Группу ISS A/S за &5,2 миллиарда. Позже покупка была отменена из-за несогласия части акционеров. В ходе официального визита Премьер-министра России в Данию 26 апреля 2011 года Владимир Путин встретился с представителями ведущих датских компаний, в том числе с Генеральным директором ISS Group Джеффом Гравенхорстом.

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт Дании
 Веб-сайт России
 Акционеры заставили G4S отказаться от покупки ISS
 В ходе официального визита Премьер-министра России В.Путина в Данию 26 апреля 2011 года Владимир Путин встретился с Генеральным директором ISS Group Джеффом Гравенхорстом.